Der Caribbean Cup 2012 war die 16. Ausspielung der Fußball-Karibikmeisterschaft. Der Wettbewerb begann mit der ersten Runde der Qualifikation am 5. September 2012. Die Endrunde fand vom 7. bis zum 16. Dezember auf Antigua und Barbuda statt.

Die vier besten Mannschaften dieses Turniers qualifizierten sich für den CONCACAF Gold Cup 2013. Neben dem erstmaligen Sieger Kuba waren dies Trinidad und Tobago, Haiti und Martinique.

Qualifikation 
Insgesamt hatten 25 Mannschaften für den Wettbewerb gemeldet. Titelverteidiger Jamaika und Gastgeber Antigua und Barbuda waren ohne Qualifikation für die Endrunde gesetzt. Alle waren Mitglieder der Caribbean Football Union, einer regionalen Unterorganisation der CONCACAF.

Die Nationalmannschaften der Amerikanischen Jungferninseln, der Bahamas, der Kaimaninseln, Sint Maartens und der Turks- und Caicosinseln nahmen nicht am Turnier teil.

1. Runde 
Die erste Runde der Qualifikation bestand aus fünf Gruppen zu je vier Teams. Die Gruppenersten und die vier besten Zweitplatzierten qualifizieren sich für die zweite Runde.

Gruppe 1 
Alle Spiele fanden im Stade Sylvio Cator in Port-au-Prince in Haiti statt.

|}
|}

|}

Gruppe 2 
Alle Spiele fanden im Beausejour Stadium in Gros Islet auf St. Lucia statt.

|}
|}

|}

Gruppe 3 
Alle Spiele fanden im Stade Alfred Marie-Jeanne in Rivière-Pilote, im Stade Pierre Aliker in Fort-De-France und im Stade Georges Gratiant in Le Lamentin auf Martinique statt. Die Spiele gegen Martinique werden von der FIFA nicht gelistet, da Martinique kein FIFA-Mitglied ist.

|}
|}

|}

Gruppe 4 
Alle Spiele fanden im Kensington Oval in Bridgetown auf Barbados statt.

|}

|}

Gruppe 5 
Alle Spiele fanden im Warner Park Sporting Complex in Basseterre auf St. Kitts und Nevis statt. Die Spiele gegen Französisch-Guayana werden von der FIFA nicht gezählt, da Französisch-Guayana kein FIFA-Mitglied ist.

|}

|}

2. Runde 
Die zweite Runde der Qualifikation bestand aus drei Gruppen zu je vier Teams. Für die zweite Runde waren bereits die Nationalmannschaften von Grenada, Guadeloupe und Kuba als Zweit- bis Viertplatzierte der Karibikmeisterschaft 2010 gesetzt. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich für die Endrunde.

Gruppe 6 
Alle Spiele wurden vom 14. bis 18. November im Grenada National Stadium in St. George’s auf Grenada ausgetragen. Die Spiele gegen Französisch-Guayana werden von der FIFA nicht berücksichtigt.

|}

|}

Gruppe 7 
Alle Spiele wurden im Stade René Serge Nabajoth in Les Abymes auf Guadeloupe ausgetragen. Die Spiele gegen Guadeloupe und Martinique werden von der FIFA nicht berücksichtigt.

|}

|}

Gruppe 8 
Alle Spiele wurden vom 14. bis 18. November im Dwight Yorke Stadium in Bacolet auf Trinidad und Tobago ausgetragen.

|}

|}

Endrunde

Gruppe A 
Alle Spiele fanden im Antigua Recreation Ground in St. John's statt.

|}

|}

Gruppe B 
Alle Spiele fanden im Sir Vivian Richards Stadium in North Sound statt.

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Offizielle Webseite der CONCACAF (engl.)

2012
Karibikmeisterschaft 2012
Karibikmeisterschaft 2012
Sportveranstaltung in Antigua und Barbuda
Sport (Saint John’s, Antigua und Barbuda)
Parish of Saint Peter (Antigua und Barbuda)